Bonäset kan syfta på:

 Bonäset, Strömsunds kommun – en by vid Ströms Vattudal i Strömsunds kommun
 Bonäset, Åre kommun – en småort i Åre kommun 
 Bonäset, Örnsköldsviks kommun – en förort till Örnsköldsvik, del av Arnäs socken